Geografia:
 Muntanyes:
 Puig Torrat: muntanya situada al municipi de Pontons (Alt Penedès)
 Puig Torrat: muntanya situada al municipi de Vilanova de Sau (Osona)
 Puig Torrat: muntanya situada als municipis de Juià i de Sant Martí Vell (Gironès)